Ilja Konowalow ist der Name folgender Personen:

* Ilja Walerjewitsch Konowalow (* 1971), russischer Hammerwerfer
 Ilja Konowalow (Geiger) (* 1977), Geiger, Konzertmeister beim Israel PO
 Ilja Gennadjewitsch Konowalow (* 1998), russischer Eishockeytorwart